La Norgesmesterskapet 1990 di calcio fu la 85ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Rosenborg, che vinse la finale contro il Fyllingen con il punteggio di 5-1.

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Ripetizione

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1990
Edizioni della Coppa di Norvegia